Tagliafico ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Tagliafico (1821–1900), französischer Opernsänger (Bassbariton)
 Nicolás Tagliafico (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Santino Tagliafico (1756–1829), italienischer Maler